Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1977/78 war die 26. und letzte Saison der drittklassigen 1. Amateurliga. Nach Einführung der Oberliga Südwest 1978 als höchste Amateurspielklasse wurde diese Spielklasse in "Verbandsliga Rheinland" (auch Rheinland-Liga genannt) umbenannt und war ab diesem Zeitpunkt nur noch viertklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde erneut Vorjahresmeister TuS Neuendorf, der wiederum erneut in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd mit zweiten Platz in der Südwestgruppe scheiterte und somit in der neuen Oberliga Südwest spielte. Der FSV Salmrohr nahm als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1978 teil und scheiterte in der 1. Runde am FC Rastatt 04 (Südbaden). Die Vereine bis Platz 5 qualifizierten sich für die neue Oberliga Südwest. Den Abstieg in die 2. Amateurliga musste Eintracht Höhr-Grenzhausen antreten. Die restlichen Mannschaften spielten in der kommenden Saison in der Verbandsliga Rheinland. Für die nachfolgende Verbandsliga-Saison 1978/79 kamen als Aufsteiger aus den 2. Amateurliga der TuS Oberwinter, die Amateure von Eintracht Trier, die SpVgg Bendorf, der VfL Trier, der VfL Hamm, der SV Maischeid, der Ahrweiler BC und die SG Eintracht Lahnstein.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1977/78 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1977/78 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 9. März 2022

Fußballsaison 1977/78
1977